Halskragen steht für
 Halskragen (Altes Ägypten)
 Schutzkragen (Medizin)